Jean Aeschlimann ist der Name folgender Personen:

* Jean-Jacques Aeschlimann (* 1967), Schweizer Eishockeyspieler
 Jean-Pierre Aeschlimann (* 1935), Schweizer Automobilrennfahrer